Alfonso Sastre, scrittore spagnolo
 Carlos Sastre, ciclista spagnolo
 Inés Sastre, modella ed attrice spagnola
 Sastre, città dell'Argentina